Egg kan syfta på:

 Egg – den bearbetade vassa kanten på en kniv eller annat eggverktyg
 Egg (musikalbum) – ett musikalbum från 1980 med Stein Ove Berg

Geografi

Schweiz 

 Egg, Zürich, ort och kommun,

Tyskland 

 Egg an der Günz, kommun, Bayern, Schwaben,

Österrike 

 Egg, Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz,